Hockeyettan 2022/2023 är den tredje högsta ishockeyligan i Sverige och bestod av 40 lag uppdelade i fyra grundserier; Hockeyettan Norra, Södra, Östra och Västra med 10 lag vardera. De främsta lagen från varje grundserie gick vidare till Allettan som spelades i två serier: Norra och Södra. Övriga lag från grundserierna spelade vidare i Vårettan som också delades in i Norra och Södra. Vinnarna av Vårettan gick tillsammans med de flesta lagen från Allettan vidare till Slutspel. Sex segrare från slutspelet gick vidare till Kvalserien där segraren fick en plats i Hockeyallsvenskan till den följande säsongen. Inför säsongen presenterades Staylive som den aktör man skrivit avtal med för att sända matcherna på internet.

Tävlingsregler
Grundserien, Allettan, Vårettan och Kvalserien spelades som dubbelserier där alla lag möttes två gånger (en gång vardera på respektive lags hemmaarena). Totalt blev det 18 omgångar i grundserierna, Allettan och Våretta. För Allettan var det en minskning med nio omgångar sedan förra säsongen och det skapade ett uppehåll mellan 11 och 28 december då inga matcher spelades. I serierna användes seriemetoden § 5:7D vilket innebar att segrande lag vid full tid tillräknades 3 poäng medan förloraren inte fick några poäng alls. Vid oavgjort efter full tid tilldelades lagen 1 poäng vardera och matchen förlängdes med 5 minuter där lagen spelade med endast tre utespelare och en målvakt för att avgöra matchen. Vid oavgjort efter förlängning avgjordes matchen med straffar. Segrare efter förlängning eller straffar erhöll ytterligare ett poäng (d.v.s. totalt två poäng). När serien spelats färdigt räknades poängen samman och laget med flest poäng stod som segrare. Vid lika antal poäng skiljdes lagen åt av målskillnaden, d.v.s. antalet gjorda mål minus antalet insläppta mål. Om både poäng och målskillnad var samma för flera lag placeras det lag som gjort flest mål främst. Hade lagen gjort lika många mål under seriens gång avgjorde lagens inbördes möten vilket lag som placerade sig främst. Kunde det ändå inte fastställas en ordningsföljd mellan lagen hade man fått spela skiljematch och i sista hand ta till lottning. Slutspelet spelades enligt playoffmetoden §5:8, se nedan.

Nya regler för säsongen 
Inför säsongen hade flera nya regler införts. Nedan några omskrivna exempel:

 Målvakterna i ligan fick bara röra pucken inom ett visst uppmålat restriktionsområde bakom den förlängda mållinjen. Spelade han pucken utanför området utdelades två minuters utvisning för delaying the game.
 Klockan på alla arenor skulle räkna neråt, det vill säga de visade den återstående tiden av perioden.
 Lag som får powerplay eller icing med sig fick välja tekningscirkel.
 Efter periodpaus fick bara de spelare som ska starta perioden vara ute på isen. Övriga spelare skulle ta sig direkt från omklädningsrummet till spelarbänken.
 Fem minuters utvisning betydde inte längre att spelaren alltid fick lämna matchen. Den som deltog utan att eskalera ett slagsmål kunde dömas till endast fem minuters utvisning.
 Inför förlängning gjordes sidbyte. Detta för att lagen skulle få sina bås närmast anfallssidan och kunna byta spelare under ett anfall och därmed lättare kunna avgöra matchen.
 Vid bråk i slutminuterna av en match kunde huvudtränaren få 1000 kr i böter. Detta för att förhindra att han uppmanade spelarna att ställa till bråk.

TV-avtal och sändningsrättigheter 
Sedan säsongen 2019/20 pågick en konflikt om sändningsrättigheter i ligan (se tidigare säsongsartiklar). Inför den här säsongen hade ett nytt avtal tecknats för sändning av ligans matcher och nya villkor förhandlats med föreningarna. Boden Hockey, som lämnat ligaorganisationen inbjöds att bli medlemmar igen, men tackade nej. Karlskrona HK som var medlemmar men inte sänt matcherna via den gemensamma plattformen förra säsongen uttalade att de var nöjda med det nya avtalet. Men de ville inledningsvis ändå inte skriva på det förrän man fått kompensation för ett antal matcher som bojkottades under förra säsongen. Denna tvist löste sig dock före säsongsstart. Den 27 september meddelade Hockeyettan att Karlskrona skrivit på för att sända matcherna.

I och med Karlskronas påskrift blev Boden det enda laget i ligan som inte sände matcherna. I samtal med föreningen hävdade ligaorganisationen att tidigare påskrivet avtal om att sända matcherna fortfarande gällde trots att klubben utträtt ur ligaorganisationen. Bodens HF menade att det var en orimligt tolkning, men började ändå sända matcherna för att undvika dyra rättsliga tvister. Det som sändes var dock bara en kamera med matchljudet, inte en produktion med flera kameror och kommentatorer. Samtidigt meddelades att parterna förde en sansad dialog och var överens om att undvika juridiska åtgärder.

I mitten av oktober kom beslut i efterspelet av förra säsongens bojkotter av lagen som inte sände matcherna då. Sammanlagt sju klubbar vägrade då möta Boden och Karlskrona vilket ledde till inställda matcher. För det krävde Boden Hockey och Karlskrona HK drygt en miljon vardera som ersättning för uteblivna publikintäkter och utebliven försäljning vid matcherna. Svenska Ishockeyförbundets styrelse beslutade att de bojkottande klubbarna skulle böta  kr vardera, pengar som huvudsakligen gick till förbundet och inte till de bojkottade klubbarna. BHF och KHK protesterade båda mot beslutet och menade att de borde fått skadestånd.

Strax före nyår kunde Hockeyettan och Boden Hockey till slut meddela att de var överens om att "att lägga ned samtliga historiska krav, anspråk och tvister gentemot varandra". Boden började sända via Hockeyettans plattform på kvällen samma dag som förlikningen annonserades.

Hemliga avtal i Halmstad 
En mindre skandal utspelade sig i Halmstad Hammers där klubbdirektören fått ett avtal med en tidigare styrelse där han förutom  kr i månadslön fick 10% av klubbens vinst och tolv månaders fallskärmsavtal. Utöver det avslöjade Hallandsposten att fjolårets vinst manipulerats för att få upp bonusen. Sittande styrelse hade fått krav från klubbdirektörens fackliga organisation, men svarade med att säga upp honom, bestrida kravet och initiera en utredning om man kunde anmäla honom för trolöshet mot huvudman eftersom kostnader flyttats från bokslutsåret 2021/22 samtidigt som intäkter för 2022/23 tagits med i förskott.

Ekonomiska problem 
Under hösten framkom att några lag i serien hade ekonomiska problem. Kiruna AIF, som långt in i grundserien stod helt utan segrar, visade sig också ha ont om pengar. Den 23 november skrev Norrbottens-Kuriren i ett reportage att det var oklart om föreningen skulle klara av att genomföra grundserien. I slutet av november meddelade Kiruna AIF att man skulle genomföra grundserien, men därefter skulle man lägga ner sitt A-lag. Sista matchen spelades 11 december. 

I Mörrum tiggde man i mitten av november om pengar för den relativt korta resan till Vimmerby vilket ledde till att man började ana oråd runt om i Hockeyettan. Efterhand framkom också att den ekonomiska krisen inte bara rörde en resa. Karlshamns kommun meddelade att möjligheterna att hjälpa klubben var begränsade då man redan hade fått ekonomiskt stöd. Det framkom också att föreningen inte längre hade möjlighet att prioritera A-laget. Efterhand började spelarna lämna och gå till andra klubbar, men föreningen stod fast vid att försöka genomföra Vårettan. Spelaren Marcus Paulsson lovade i december att spela säsongen ut utan ersättning som ett sätt att stödja klubben.

Den 24 januari kallade besparingsgruppen till presskonferens. Där berättade man att man i december månad hade skulder på 6,7 miljoner kr. Fordringsägarna hade dock visat sig välvilligt inställda till att hjälpa klubben och man hade lyckats få ner kostnaderna för spelartruppen. Gruppen gick också ut med att kostnaderna för tränaren Thomas Engman var mer än vad klubben kunde bära och att man samtalat med Engman om en lösning men inte kunnat komma överens. Efter presskonferensen kritiserade Bosse Johnsson i Sydöstran gruppen för att ha hängt ut Engman och framställt det som att klubbens överlevnad hänger på Engmans vilja att efterskänka sitt kontrakt. Den 30 januari sparkar styrelsen tränaren och anger det som enda möjligheten att undgå konkurs.

Storsponsor till Väsby 
Under januari månad tillkännagav hamburgerkedjan Brödernas och Väsby IK att de skrivit ett avtal. Från och med säsongen 2023/24 kommen namnet bli Brödernas Väsby IK HK. Avtalet var skrivet över tio säsonger och innebar att Väsby IK gick samman med Brödernas Hockey i Hockeytrean. Den nya målsättningen är att nå SHL före 2030. Beskedet mötte mycket kritik och en debatt uppstod bl.a. kring hur kommerciell hockey kan bli utan att förlora sin själ.

Spelaromröstning 
I januari publicerade Sportbladet resultatet från en enkät som de gjort bland spelarna i Hockeyettan. Där röstade man fram Nybro Vikings (38,8 %) fans som de bästa i serien före Karlskrona HK (7,7 %). Dennis Hall, Hudiksvall, som seriens bäste tränare tillsammans med Per Gustafsson, HC Dalen. Båda fick 7,5 % av rösterna. Till laget med bäst förutsättningar att gå upp till Hockeyallsvenskan utsågs Nybro Vikings (22,4 %) före Karlskrona (18,8 %). Kalmar HC utsågs till laget man helst vill spela i (23,9 %) före Karlskrona (16,6 %). När spelarna fick välja vilket lag i högre division som de helst spelade i vann Djurgårdens IF (10,8 %) före Färjestad BK (8,9 %). Marcus Paulsson (8,5 %) i Mörrum utsågs till bäste spelare före Carl Wassenius, Väsby, och Jesper Lindén, Mariestad, (båda 3,9 %).

Deltagande lag
Sedan förra säsongen hade Troja flyttats ner från Hockeyallsvenskan och placerats i den södra serien. Borås och Tyringe har flyttats upp från Hockeytvåan på Hanhals och Kumlas bekostnad. Det innebar att Dalen och Tranås flyttades från södra serien till den västra, Nyköping flyttades från västra till östra och Hudiksvall från östra till norra.

Grundserier 
Grundserierna spelas i fyra serier mellan den 30 september och 11 december.

Hockeyettan Norra 

Inför seriestarten tippades Hudiksvall närmast enhälligt till segrare och bakom dem nämndes Piteå och Boden. När halva serien spelats var det också Hudiksvall som ledde serien, 1 poäng före Boden och 4 poäng före Piteå. Sist låg Kiruna AIF som inte tagit en enda poäng.  Strax efter halvtid gick Boden upp i ledning och höll den till näst sista omgången då Hudiksvall åter gick upp i topp. Inför sista omgången var Hudiksvall, Boden, Piteå och Sundsvall klara för Allettan. Tre lag stred om den sista platsen, Kalix och Kiruna IF på 23 poäng och Teg på 22 poäng. I sista omgången besegrade Kiruna IF sin motståndare Kalix med hela 8–3 och tog därmed sista platsen till Allettan. Den 30 november meddelade Kiruna AIF att man lägger ner hockeyverksamheten från och med att grundserien är slut.
Poängtabell

Tabellens data är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Resultattabell

Hockeyettan Västra 

Inför seriestarten tippades Mariestad, Tranås och Dalen som favoriter. Inledningsvis turades fr.a. Skövde och Dalen om att toppa serien och när halva serien spelats ledde Dalen två poäng före Skövde. Sist låg Köping med 4 poäng. I trettonde omgången gick Lindlöven kort upp i ledningen. Inför sista omgången var Lindlöven, Dalen, Tranås och Skövde klara för Allettan, medan Mariestad (27 poäng) och Surahammar (25 poäng) fajtades om den sista platsen. För Mariestads del var detta ett oväntat dåligt resluttat och klubben sa därför upp tränaren Andreas Appelgren och lät de assisterande tränarna ta över istället. Det höll på att gå illa, men Mariestad säkrade Allettanplatsen i sista omgångens 57:e minut genom att tvinga fram en förlängning mot Skövde. Serien vanns av HC Dalen.
Poängtabell
Tabellens data är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Resultattabell

Hockeyettan Östra 

Innan serien startade tippades Väsby vinna, medan Visby och Huddinge nämndes som utmanare. Halvvägs igenom serien ledde också Väsby fyra poäng före Visby, medan Huddinge överraskade negativt och låg sist med 7 poäng. Redan den 20 november, med sex omgångar kvar att spela, var Väsby klara för Allettan. Inför sista omgången hade även Visby och Nyköping kvalificerat sig. Det två sista platserna stod mellan Strömsbro 27 poäng, Hanviken 26 poäng och Wings 25 poäng. Alla tre lagen som var inlbalndade i streckstriden vann sina matcher i sista omgången vilket innebar att Strömsbro och Hanviken tog platserna till Allettan.
Poängtabell
Tabellens data är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Resultattabell

Hockeyettan Södra 

Den södra serien spelades mellan 30 september och 9 december. Förhandstipsen pekade ut Nybro, Kalmar och Karlskrona som favoriter. Vid halvtid ledde också Nybro med 2 poäng före Kalmar och Troja. Sist låg Vimmerby och Tyringe med 6 poäng vardera. KRIF överraskade negativt med en åttondeplacering i halvtid och under november månad sa KRIF upp tränaren Emil Ivansson. Några dagar senare sa även Nybro Vikings upp sin tränare Mikael Tisell p.g.a. de sportsliga resultatet (fyra raka förluster). Efter en vecka anställdes han som huvudtränare av KRIF medan Nybro anställde den finske mästartränaren Pekka Virta som ny huvudtränare. Trots det hade Nybro svårt att få till ett avgörande. Inför sista omgången stred tre lag om två platser i Allettan: Nybro med 31 poäng och +18 mål,  Halmstad 29 (+6) och Borås 28 (+3). Karlskrona, Kalmar och Troja var då redan klara för Allettan. I sista omgången besegrade Borås Nybro, men det räckte inte då Halmstad samtidigt vann sin match mot Vimmerby och Nybro hade för stor målskillnad för att Borås skulle kunna hämta in den. Serien vanns av Kalmar som passarade Karlskrona i sista omgången.

Poängtabell
Tabellens data är hämtade från Svenska Ishockeyförbundet.

Resultattabell

Allettan 
De fem främsta lagen från respektive grundserie kvalificerade sig för spel i Allettan som spelades i två serier, Norra och Södra, med tio lag i varje. Serierna spelades mellan den 28 december 2022 och 1 mars 2023 och alla lag möttes två gånger (en gång vardera på respektive lags hemmaarena). De åtta främsta lagen från varje serie gick vidare till Slutspel, medan de två sist placerade lagen var färdigspelade för säsongen.

Allettan Norra 

Före seriestart tippades Hudiksvall närmast enhälligt som segrare med Väsby och Boden som utmanare. 

Poängtabell

Resultattabell

Allettan Södra 

Inför seriestarten tippades Karlskrona ganska enhälligt som segrare med Kalmar och Troja som utmanare.

Poängtabell

Resultattabell

Vårettan 
De fem lag som placerat sig sist i respektive grundserie går vidare till Vårettan som spelas i två serier, Norra och Södra, med tio lag i varje. Serierna spelas mellan den 28 december 2022 och 26 februari 2023. Segrarna går vidare till slutspelets kvartsfinal, lag 2–3 går vidare till Play In, lag 4–8 är färdigspelade för säsongen medan lagen placerade på plats 9–10 kvalificerat sig för spel i kvalserien till Hockeyettan.

Vårettan Norra 

Kiruna AIF var kvalificerade för serien, men hade beslutat sig för att dra sig ur av ekonomiska skäl. Av detta skäl spelades serien med endast nio lag och endast ett lag gick vidare till kvalspel mot lag från Hockeytvåan. I förhandstipsen nämndes Surahammar som segrare med Wings och Kalix strax efter. Tidigt i serien gick Wings upp i ledningen och där höll man sig kvar till den tolfte omgången då Vallentuna tog över. Vid denna tid låg fem lag i topp inom två poängs marginal och inom ett par omgångar ledde istället Borlänge serien en ledning de kunde hålla tills serien var färdigspelad vilket gjorde att de fick en plats i slutspelets kvartsfinal, medan Kalix och Vallentuna på plats två och tre gick vidare till Play In.

Vårettan Södra 

När experterna tippade placerades Borås som segrare och Huddinge och Vimmerby som utmanare. Vimmerby gick upp i ledning redan efter några omgångar och höll sig sedan kvar i toppen genom hela serien vilket innebar att de tog platsen till slutspelets kvartsfinal. Huddinges undermåliga säsong fortsatte och KRIF och Borås tog platserna till Play In.

Slutspel 
De främsta lagen från Allettan och Vårettan går vidare till slutspel. Slutspelet spelas som en utslagsturnering där lagen möter varandra i matchserier. Först spelas Play In mellan lagen som placerats sig på andra och tredje plats i Vårettan. Segrarna från Play In möter därefter segrarna i Vårettan och lag 3–8 från Allettan i kvartsfinal. Där väljer de högst rankade lagen motståndare bland de lägst rankade lagen. Lagen väljer i ordning efter ranking, högst rankat lag väljer först. Segrarna i kvartsfinalen möter lag 1–2 från Allettan i semifinal och även här väljer de högst rankade lagen sin motståndare. Slutspelet (bortsett från Play In) spelas som matchserierna i bäst av fem matcher, där högst rankat lag börjar med två hemmamatcher, sedan följer två bortamatcher och slutligen spelas – om det behövs – en sista match på det högst rankade lagets hemmarink.

Under slutspelet avgörs matcherna enligt playoffmetoden i tävlingsbestämmelserna § 5:8. Det innebär att om en match är oavgjord efter full tid (60 min) så förlängs den tills första målet görs (sudden death). Matchen förlängs med en period (20 min) i taget och spelas som ordinarie match med fem utespelare och en målvakt.

Matchträd

Play In 
Lag 2–3 från vårettorna möts i Play In i matchserier som avgörs i bäst av tre. Högst rankat lag börjar borta och spelar följande matcher hemma. Matcherna spelas 28 februari och 3 mars. Tredje avgörande match spelas 5 mars.

Matcher

Borås och Kalix  vidare till kvartsfinal.

Kvartsfinal 
Segrande lag från Play In och Vårettan samt lag 3–8 från Allettan möts i bäst av fem matcher för om platserna i semifinalen. Högst rankat lag valde motståndare först. Val av motståndare gjordes den 5 mars, för att sälja var Troja som valde Nyköping. Därefter valde Piteå att möta Kalix, Mariestad valde Borlänge, Hanviken valde Sundsvall, Boden valde Borås, Dalen valde Vimmerby, Strömsbro valde Halmstad och Visby Roma som var sist ut fick Karlskrona som motståndare då de var enda laget ingen valt.

IF Troja/Ljungby – Nyköpings SK 3–0, Troja vidare till semifinal.

 	

Piteå HC – Kalix HC 3–0, Piteå vidare till semifinal.

 	

Mariestad BoIS HC – Borlänge HF 3–0, Mariestad vidare till semifinal.

 	

Hanvikens SK – IF Sundsvall Hockey 1–3, Sundsvall vidare till semifinal.

 	
 	

Bodens HF – Borås HC 3–2, Boden vidare till semifinal

 	
 	

HC Dalen–Vimmerby HC 0–3, Vimmerby vidare till semifinal.

 	

Strömsbro IF–Halmstad Hammers HC 1–3, Halmstad vidare till semifinal.

 	
 	

Visby/Roma HK–Karlskrona HK 1–3, Karlskrona vidare till semifinal.

Semifinal 
Lag 1–2 från respektive allettan och de två högst rankade segrarna i kvartsfinalerna ställs mot de sex övriga kvartsfinalsegrarna i en kamp om platserna i Kvalserien. Högst rankat lag valde motståndare först. Först att välja var Väsby som valde Halmstad som sin motståndare. Därefter valde Kalmar Sundsvall, Nybro valde Vimmerby, Hudiksvall valde Boden, Troja valde Karlskrona och slutligen fick Piteå möta Mariestad som ingen annan valt. Mötena spelas i bäst av fem matcher den 18, 19, 22, 23 och 26 mars.

Nybro Vikings–Vimmerby, 2–0 i matcher
 	

Hudiksvall–Boden, 2–0 i matcher
 	
 	
Troja/Ljungby–Karlskrona, 2–0 i matcher
 	
 	
Väsby–Halmstad Hammers, 2–0 i matcher
 	

Kalmar–Sundsvall, 2–0 i matcher

 	
Piteå–Mariestad, 1–1 i matcher

Kvalserien till Hockeyallsvenskan 
De sex segrande lagen från slutspelets semifinaler möts i Kvalserien för att göra upp om en plats i Hockeyallsvenskan nästa säsong. Serien planeras att spelas mellan 30 mars och 10 april och spelas som en dubbelserie i tio omgångar.

Kvalserien till Hockeyettan 
De två sist placerade lagen från Vårettan södra och det sist placerade laget från Vårettan Norra möter i kvalserien de främsta lagen från Hockeytvåan. Kvalserien spelas i fyra geografiska grupper med ett lag från Hockeyettan och tre lag från Hockeytvåan i varje grupp. Segraren i varje grupp får spela i Hockeyettan nästa säsong.

Norra kvalserien
Tre lag slutade på 12 poäng. Av dem hade Clemensnäs bäst målskillnad och fick därmed platsen i Hockeyettan till nästa säsong. Utöver det kan Svenska Ishockeyförbundet besluta om att fler lag får en plats, men när kvalserien var slutspelad så hade Vännäs förlorat sin plats i Hockeyettan.

Östra kvalserien
Kvalificerade lag är: Köping HC (från Hockeyettan) samt Sollentuna HC, Nacka HK och Järfälla HC från Hockeytvåan.

Västra kvalserien
Kvalificerade lag är: Forshaga IF (från Hockeyettan) samt Grums IK, Falu IF, Orsa IK från Hockeytvåan.

Södra kvalserien
Kvalificerade lag är: Mjölby HC, Alvesta SK, Bäcken HC, IK Pantern – samtliga från Hockeytvåan.

Referenser

Externa länkar
Hockeyettan.se

Ishockeysäsongen 2022/2023
2022/2023
Sport i Sverige 2022
Sport i Sverige 2023